Black Box: The Complete Original Black Sabbath (1970–1978) — бокс-сет первых восьми альбомов хэви-метал-группы Black Sabbath, вышедший в 2004 году.

О бокс-сете
Набор состоит из альбомов с первым вокалистом группы Оззи Осборном, который был уволен из группы в 1979 году после завершения турне Never Say Die!. Это событие обозначило конец существования оригинального состава группы, в который входили Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Все 8 альбомов подверглись цифровому ремастерингу. Упаковки CD-дисков сделаны в стиле упаковок виниловых LP-пластинок, кроме того, набор включает в себя 80-страничный буклет, написанный Генри Роллинзом,  и Брайаном Айвисом, а также четырёхпесенный DVD, содержащий старые клипы. Альбомы включены в сет в следующем порядке:

Список дисков
 1970 — Black Sabbath
 1970 — Paranoid
 1971 — Master of Reality
 1972 — Volume 4
 1973 — Sabbath Bloody Sabbath
 1975 — Sabotage
 1976 — Technical Ecstasy
 1978 — Never Say Die!

DVD диск
 «Black Sabbath»
 «Paranoid»
 «Iron Man»
 «Blue Suede Shoes»

Состав дисков соблюдает оригинальные издания, за исключением дебютного альбома, который имеет изменённый порядок, так как он включает в себя песню «Evil Woman», заменённую в оригинальном европейском издании на «Wicked World».

Издание содержит буклет с историей группы, эссе, интервью, датами и текстами песен, лично проверенные Гизером Батлером, главным автором текстов.

Ссылки 
 Black Box на сайте Black Sabbath Online

Сборники 2004 года
Сборники Black Sabbath
Сборники на английском языке
Сборники Rhino Entertainment
Сборники Warner Bros. Records
Бокс-сеты Black Sabbath